Als Spielbankenaffäre werden in Deutschland vier unterschiedliche Vorgänge bezeichnet: 
 zur bayerischen Spielbankenaffäre (1959), siehe Spielbankenaffäre (Bayern)
 zu den beiden Skandalen in Hannover/Bad Pyrmont (1988) und in Hittfeld (2000), siehe Spielbankenaffäre (Niedersachsen)
 zur Mainzer Spielbankenaffäre (1988), siehe Spielbankenaffäre (Rheinland-Pfalz)

Siehe auch Buch und Film Spielbank-Affäre